Карл Ланг: Ланг, Карл (1849—1893) — немецкий метеоролог и педагог; член Леопольдины. 
 Ланг, Карл Генрих (1764—1825) — немецкий историк и публицист.
 Ланг, Карл Георг Герман (1901—1976) — шведский карцинолог.